The Heat (englisch „die Hitze“) steht für:

 The Heat (Dan-Reed-Network-Album), Studioalbum von Dan Reed Network aus dem Jahr 1991
 The Heat (Toni-Braxton-Album), Studioalbum der US-amerikanischen Musikerin Toni Braxton aus dem Jahr 2000
 Studioalbum der US-amerikanischen Band Needtobreathe aus dem Jahr 2007, siehe Needtobreathe #The Heat
 The Heat, Originaltitel von Taffe Mädels, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2013
 Spitzname von Denis Ovens (* 1957), englischer Dartspieler

Siehe auch:
 Heat